Lugonis des Poissons un des douze Chevaliers d'Or qui est protégé par la constellation des Poissons, et porte donc cette armure.

Personnalité 

Lugonis est un homme solitaire, doux, sensible et plein de compassion, et bien qu'il soit un Chevalier des Poissons et que son poison l'oblige donc à rester seul loin du monde, cela ne l'a pas empêché d'adopter Albafica encore nourrisson. Il est également très courageux, n'hésite pas à entraîner Albafica en pleine connaissance des risques pour sa propre vie.

Apparence 

Lugonis et son frère cadet et jumeau Luco se ressemblent énormément. Il a de longs cheveux roux ondulés, attachés en catogan lâche et les yeux verts. Il a toujours été vu vêtu de son armure d'or ou de la tenue d'entraînement classique des Chevaliers.

Saint Seiya: The Lost Canvas Chronicles

Chapitre Albafica 
Lugonis et Luco sont jumeaux, ils sont nés le .

Trente-huit ans avant le début de l’histoire. 

Vingt trois ans avant le début de l’histoire, Lugonis trouva Albafica, tout juste nouveau-né, dans son champ de roses démoniaques. Il eut l'impression que celles-ci protégeaient le bébé et décida d'adopter l'enfant, estimant qu'il était un cadeau des dieux à son intention et qu'ainsi il se sentirait moins seul. Après plusieurs années d'entraînement, Lugonis lui donna un choix entre devenir le futur chevalier des Poissons et renoncer au contact avec les gens pour rester avec son maître pour continuer son entraînement et passer à l'étape suivante de la Cérémonie des Liens Écarlates, ou retourner parmi les humains. Albafica choisit alors de rester auprès de son maître et accepta de lui succéder.

Quelque temps plus tard, Lugonis alla se confier au Grand Pope, en lui disant qu'allait entraîner son fils adoptif et ferait de lui le plus puissant des Chevaliers des Poissons qui soit pour Athéna. Cependant, voyant Lugonis tourmenté, le Grand Pope lui ordonna de lui raconter ce qui le faisait douter sans quoi il ne lui laisserait pas quitter les lieux. Le Chevalier des Poissons lui expliqua que son jeune frère, Luco, se trouvait sur l'Île des docteurs et qu'il faisait des recherches afin de trouver un remède pour le libérer de la malédiction des Poissons. Connaissant les risques de l'entrainement, il demanda au Grand Pope que si Luco parvenait à trouver un remède, il aimerait permettre à son élève de choisir à nouveau sa voie, à savoir celle des Humains ou celle des Poissons. Le Grand Pope accéda à sa requête.

Albafica participa au rituel des Liens Écarlates avec son maître pendant plusieurs années, celle-ci consistant à échanger leur sang par l'intermédiaire de leur indexes respectifs et ce jusqu'au jour où Lugonis mourut à cause du sang d'Albafica dont le poison était devenu beaucoup plus toxique que le sien, le tuant ainsi malgré lui. Il rendra son dernier soupir en essayant de le consoler, lui demandant de lui pardonner de le laisser et lui promettant de rester toujours auprès de lui.

Chapitre des Vieux Jumeaux 
Lugonis est envoyé par le Grand Pope afin rattraper Zaphiri du Scorpion qui a trahi le Sanctuaire et le suit jusqu'aux terres glacées de Blue Grad, suivit par Ilias du Lion.

Lugonis essaye alors de convaincre Zaphiri de revenir au Sanctuaire, ou il sera forcé de le considérer comme un déserteur et de le tuer ce qu'il ne souhaite pas. Zaphiri répond qu'il est trop tard et quand bien même le Grand Pope ne lui accorderait jamais son pardon, puis il attaque le Chevalier des Poissons qui lui assure qu'ils n'ont pas été envoyés comme exécuteurs, mais menacé par le Scarlet Needle de Zaphiri, Lugonis se protège rapidement avec ses Piranhan Rose. Le Scorpion le prévient qu'il n'a pas le temps de jouer et que s'il persiste à le poursuivre il l'attaquera de toute sa puissance.

Lugonis lui demande alors la raison pour laquelle deux Chevaliers d'Or devraient se combattre et annonce avoir été envoyé dans le but de connaitre les motifs de la trahison de Zaphiri alors que Sage lui fait confiance ainsi que lui. Entendant cela, Zaphiri éclate de rire et se gausse de Lugonis, lui qui s'est condamné lui-même à vivre dans la solitude. Il dit alors qu'il ne pouvait supporter la nonchalance dont fait preuve le Grand Pope quant à la possible résurrection des Spectres. Lorsque Lugonis lui demande ce qu'il compte faire puisqu'il n'a plus foi en ses camarades. Zaphiri lui fait remarquer qu'Athéna n'est toujours pas revenue et que cela prendra certainement plusieurs décennies avant qu'elle ne prenne le commandement des Chevaliers. Il sera alors peut-être trop tard pour eux de protéger le monde. Il dégage alors de la neige la porte qui mène au monde sous-marin de Poséidon sous les yeux médusés de Lugonis. Il confirme au Poissons qu'il a décidé de trahir le Sanctuaire et d'utiliser le pouvoir du dieu Poséidon pour affronter Hadès.

Mettant un terme à leur conversation, les deux Chevaliers d'Or s'apprêtent à poursuivre leur combat quand ils sont interrompus par Ilias du Lion. Ce dernier lui dit qu'il sent l'odeur du sang et que la nature ne veut pas de sang versé. Zaphiri grimace, à peine étonné que le Lion ait remarqué, puis tombe à genoux. Lugonis, effaré, comprend alors que le Scorpion s'est infligé les 15 coups du Scarlet Needle. Zaphiri lui explique que telle était sa détermination et qu'il savait la gravité de ses crimes, des crimes que sa vie même ne pourrait racheter. Lugonis lui demande alors, bouleversé, pourquoi il n'avait pas su leur faire confiance. Zaphiri lui répond qu'il avait préféré commettre cet acte de trahison plutôt que rester à attendre sans rien faire et chercher un autre moyen de protéger la Terre plutôt que de s'appuyer sur une seule et unique foi. Zaphiri s'éteint alors dans les bras de Lugonis qui pleure la mort de son camarade.

Chapitre du Sagittaire 
Treize ans avant le déclenchement de la Guerre Sainte, Lugonis est choisi par Sage pour être l'adversaire de Sisyphe lors de son épreuve finale pour devenir Chevalier du Sagittaire. Lugonis fait par au jeune apprenti qu'il est impatient de tester la force du petit frère et disciple d'Ilias. Il mettra en difficulté le jeune Sisyphe tout au long de ce duel, n'hésitant pas à utiliser sa force au maximum et à le blesser, mais aussi à le pousser à bout psychologiquement, voulant connaître les vraies motivations de Sisyphe à devenir Chevalier. Sisyphe parviendra à lui porter le coup requis pour valider sa promotion en tant que Chevalier d'Or et Lugonis demandera qu'on appelle un médecin pour s'assurer qu'il a pas été contaminé par le sang de sa blessure. Il quitte alors les arènes en compagnie d'Albafica qui avait assisté au combat dans les gradins.

Notes et références 

Chevaliers d'Or